Yangxin Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Yangxin Xian (härad i Kina, Shandong), 
 Yangxin Xian (härad i Kina, Hubei), 

Robotskapade Kinaförgreningar